«Так себе каникулы» (; Старые псы) — комедия режиссёра Уолта Беккера. Премьера состоялась 25 ноября 2009 года (в России 26 ноября 2009). Фильм посвящён актёру Берни Маку, умершему в августе 2008 года, он сыграл в фильме эпизодическую роль.

Сюжет 

К одному бизнесмену бывшая подруга отправляет его двух маленьких детей, о которых тот раньше и не слышал. Его компаньон по бизнесу соглашается помочь другу в уходе за ними. Детей надо ещё вывезти отдыхать в летний лагерь, и всё это накануне важной сделки.

В ролях

Рецензии 
 — Евгения Маликова

Награды и номинации

Примечания 

Диснеевские фильмы
Кинокомедии США
Кинокомедии 2009 года
Семейные фильмы США
Фильмы о близнецах